Pieniński Park Narodowy
 Polska Partia Narodowa
 Polskie Porozumienie Niepodległościowe
 Polska Partia Niepodległościowa
 Poleski Park Narodowy